Közép-Frankföld (bajor régió)
 Középső Frank Királyság